Chiesa di Santa Maria Nascente ad Agordo
Chiesa di Santa Maria Nascente ad Albettone
Chiesa di Santa Maria Nascente ad Artegna
Chiesa di Santa Maria Nascente a Berzo Inferiore
Chiesa di Santa Maria Nascente a Biegno, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca
Chiesa di Santa Maria Nascente a Brescello
Chiesa di Santa Maria Nascente a Brescia
Chiesa di Santa Maria Nascente e Sant'Antonio Abate a Cassinetta di Lugagnano
Chiesa di Santa Maria Nascente a Caviano (Gambarogno)
Chiesa di Santa Maria Nascente a Dongio
Chiesa di Santa Maria Nascente ad Edolo
Chiesa di Santa Maria Nascente ad Erba
Chiesa di Santa Maria Nascente a Gandellino
Chiesa di Santa Maria Nascente a Gandino
Chiesa di Santa Maria Nascente a Gazzuolo
Chiesa di Santa Maria Nascente a Livigno
Chiesa di Santa Maria Nascente a Marradi
Chiesa di Santa Maria Nascente a Mezzano Inferiore, frazione di Sorbolo Mezzani
Chiesa di Santa Maria Nascente a Milano
Chiesa di Santa Maria Nascente a Paderno Dugnano
Chiesa di Santa Maria Nascente a Pojana Maggiore
Chiesa di Santa Maria Nascente a Pieve di Cadore
Chiesa di Santa Maria Nascente a Viggiù